Суперкубок Японії з футболу 2006  — 21-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 лютого 2006 року між чемпіоном Японії клубом Ґамба Осака та володарем кубка Імператора Японії клубом Урава Ред Даймондс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf

2006
Японія
Лютий 2006
2006 в Японії
Футбольні змагання у Токіо